Сетефрати има више значења:
 Сетефрати (Фрозиноне)
 Сетефрати (Палермо)